Список эпизодов исторического телесериал «Викинги», созданного Майклом Хёрстом. Премьера сериала состоялась 3 марта 2013 года на телеканале History.

Сериал повествует о Рагнаре Лодброке, молодом викинге, который стремится отправиться к цивилизациям за морем и добыть для своего народа новые плодородные земли. Но за мирную жизнь приходится пройти через множество преград и сражений как с внешними, так и внутренними врагами.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! colspan="2" rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 | scope="row" style="background:#1A1B16; color:#100; text-align:center;"| 
 | 1
 | colspan=2| 9
 | 3 марта 2013
 | 28 апреля 2013
|-
 | scope="row" style="background:#555555; color:#100; text-align:center;"| 
 | 2
 | colspan=2| 10
 | 27 февраля 2014
 | 1 мая 2014
|-
 | scope="row" style="background:#C4CAC4; color:#100; text-align:center;"| 
 | 3
 | colspan=2| 10
 | 19 февраля 2015
 | 23 апреля 2015
|-
 | style="background:#3A3634; color:#100; text-align:center;"| 
 | rowspan="2" |4
 | rowspan=2| 20
 | 10
 | 18 февраля 2016
 | 21 апреля 2016
|-
 | style="background:#0FADB8; color:#100; text-align:center;"| 
 | scope="row"| 10
 | 30 ноября 2016
 | 1 февраля 2017
|-
 | style="background:#1A2125; color:#100; text-align:center;"| 
 | rowspan="2" |5
 | rowspan=2| 20
 | 10
 | 29 ноября 2017
 | 24 января 2018   
|-
 | style="background:#2A5F71; color:#100; text-align:center;"| 
 | scope="row"| 10
 | 28 ноября 2018
 | 30 января 2019
|-
 | style="background:#83A4AE; color:#100; text-align:center;"| 
 | rowspan="2" |6
 | rowspan=2| 20
 | 10
 | 4 декабря 2019
 | 5 февраля 2020
|-
 | style="background:#221F54; color:#100; text-align:center;"| 
 |10
 | colspan="2" | 30 декабря 2020
 
|}

Список серий

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Сезон 3 (2015)

Сезон 4 (2016—2017)

Сезон 5 (2017—2019)

Сезон 6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Викинги
Викинги (телесериал)